Buttet ist der Familienname folgender Personen:

 Marc-Claude de Buttet (1529–1586), savoyischer Dichter französischer Sprache
 Serge Buttet (1954–2021), französischer Schwimmer
 Yannick Buttet (* 1977), Schweizer Politiker (CVP)